Belinda Phillips (ur. 1958) – jamajska pływaczka
 Belinda Phillips (ur. 1972) – australijska biegaczka narciarska

Przypisy